Letnia Uniwersjada 2019 – 30. edycja letniej uniwersjady. Zawody odbyły się w dniach 3–14 lipca w Neapolu.

Włochy były po raz piąty gospodarzem letniej uniwersjady. Wcześniej rozgrywały się one w 1959 r. i 1970 r. w Turynie, 1975 r. w Rzymie i 1997 r. na Sycylii.

Ceremonia otwarcia 
Ceremonia otwarcia uniwersjady odbyła się 3 lipca 2019 roku o godzinie 21 czasu lokalnego na Stadio San Paolo w Neapolu. Reżyserem był Marco Balich. Na początku odbył się przemarsz zawodników przez środek stadionu. Następnie Beatrice Vio wniosła flagę Włoch, którą później wywieszono podczas hymnu państwowego. Iaia Forte zarecytowała fragmenty literatury neapolitańskiej. Później przemówienia ogłosili kolejno prezydent Kampanii – Vincenzo De Luca, prezydent FISU – Oleg Matycin oraz prezydent Włoch – Sergio Mattarella. W międzyczasie został ukazany na ekranach Thomas Bach, który odniósł się do igrzysk olimpijskich. Znicz zapalił Lorenzo Insigne, „kopiąc” piłkę zapaloną przez ogień. Gościem specjalnym był Andrea Bocelli, który zaśpiewał piosenkę.

Oficjalna piosenka 
Oficjalną piosenką został utwór pt. „Glory” napisany przez 38-letniego kompozytora – Stefano Gargiulo. Melodia jest mieszanką rapu i muzyki pop. Słowa są w języku angielskim i neapolitańskim. Głosu użyczyli: Andrea Cavallaro, Marta Carbone, Gaia Lena Cota, Giovanni Marigliano, Consiglia Morone, Alessandro Romano i Alfredo D'Ecclesiis. Tytuł piosenki pojawił się po zakończeniu pisania tekstu dzięki wyjątkowej melodii i energii.

Dyscypliny sportowe

Terminarz 
Źródło:

Uczestniczące reprezentacje 
W zawodach wzięło udział 118 państw. Po raz pierwszy w historii wystąpiła reprezentacja Kosowa, zaś Arabia Saudyjska pierwszy raz zgłosiła do składu kobietę.

Obiekty 
Zawody zostały rozegrane w 16 miejscowościach.

Klasyfikacja medalowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona 

Letnia Uniwersjada 2019